Nicolás Mario Domingo ou somente Nicolás Domingo (Totoras, 8 de abril de 1985) é um futebolista argentino que atua como meia ou volante. Atualmente joga pelo Club Olimpia.

Títulos 
 River Plate
 Campeonato Argentino: 2008 (Clausura)
 Primera B Nacional: 2011–12
 Recopa Sul-Americana: 2016

 Independiente
 Copa Sul-Americana: 2017
 Copa Suruga Bank: 2018

Ligações externas
Ficha de Nicolás Domingo no soccerway 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Arsenal Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas do Club Atlético Banfield
Futebolistas do Club Atlético Independiente